И́горь Андре́евич Иогансо́н (род. 14 января 1937, Москва) — российский скульптор, художник, литератор.

Биография 
Игорь Иогансон родился в Москве в семье художника Андрея Иогансона. Внук Бориса Владимировича Иогансона.

В 1962 году окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова (факультет скульптуры).

Член Московского Союза Художников (секция скульптуры). 

С 1966 года активно принимает участие в выставочной деятельности. Автор множества персональных выставок.

Работает в области станковой и монументальной скульптуры, ленд-арта, авторской поэтической книги и визуальной поэзии. 

C 1993 — член Союза Литераторов России.

Творчество 

В 1970-х и 1980-х создал серию мифологических образов — «Плывущая Европа», «Афина Паллада», «Зефир». Много работает над скульптурными портретами,  нередко сочетая в одном произведении разные материалы – дерево, мрамор, бронзовое литье.

Занимается монументальными проектами, делает памятники, мемориалы и памятные доски, которые стали органической частью архитектуры и городского ландшафта.

(бюст М. Ломоносова, МГУ; мемориальные доски Б. В. Иогансону,  поэту Д. Самойлову; надгробные памятники географу академику Н. Н. Баранскому (Новодевичье кладбище), писателю Ю. Даниэлю (Ваганьковское кладбище), альпинисту В. М. Абалакову (Кунцевское кладбище), а также декоративные работы: решетки для филиала Малого театра (премия МОСХа), рельеф для Физкультурного центра, а также рельеф для Узла связи (г. Истра), рельеф для дворца пионеров (г. Саранск, премия МОСХа),  памятник погибшим (Рязанцево, Ярославской области), рельеф для Аптекоуправления (Переславль-Залесский). 

В 1994 году в собственной мастерской на Ленинградском проспекте основал вместе с Игорем Даниловым (1948—1994) и Мариной Перчихиной (1956—2014) нонпрофитную галерею современного искусства «Spider & Mouse» (с 2002 года — арт-пространство «Spider & Mouse»).

С начала 90-х  представляет на выставках работы смешанных жанров, объединяющие перформанс, скульптуру и поэзию. («Первопечатная машина. Зеркало любви», 1998;  «Вне строк», 2001). 

Экспериментирует с материалами, использует в своих проектах старые столы, ящики, доски, дранку, жестяные таблички. Его интересует в равной степени древнее искусство и производные органического мира, — кости, аммониты, раковины, окаменелости («Жизнь среди камней», 1997;  «Похороны Богини», 1996).

Занимается кинетической скульптурой («Подул ветерок», 1997), однако свои работы называет книгой и книге, как визуальному объекту, посвящено творчество следующих десятилетий, где почти сакральную ценность приобретает отдельная фраза, слово и даже буква (серия «Деревянные книги»; «Рефрены и отголоски. Визуальная поэзия», 2011)

В начале 2000-х в соавторстве с  Мариной Перчихиной (группа «Вавилонская Яма») строит внушительных размеров (площадка 39х39 метров) объект «Вавилонская Яма» в станице Вешенской, осуществляет другие ленд-арт проекты. («Падение в колодец. Вавилонская Яма-3», фестиваль «Архстояние», 2009). Первая Вавилонская Яма была построена в 2002 году, она расположена на обрыве холма над Плещеевым озером. 

(Ярославская область, Переславский р-н, деревня Криушкино).

Игорь Иогансон — художник ощущений, размышлений и идей. Его художественный код — это легкость в использовании тяжелых материалов, свобода в использовании нетрадиционных материалов и осмысление стихий.

Работы Игоря Иогансона хранятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом (Германия, Швеция, Израиль, США). 

Живет и работает в Москве

Персональные выставки 
 2022 — «Другое дерево». Государственный институт искусствознания, Москва.
 2019 — «Из жизни заборов. Притчи и правдивые истории»  Зверевский центр современного искусства, Москва.
 2018 — Персональная выставка. Галерея XXI век, Санкт-Петербург.
 2011 — «Рефрены и отголоски. Визуальная поэзия». Ярославский музей-заповедник, выставочный зал отдела древнерусской литературы, Ярославль.
 2001 — «Вне строк». Зверевский центр современного искусства, Москва.
 1998 — «Первопечатная машина. Зеркало любви», Екатеринбург.
 1998 — «Про Ангелов». Галерея Еврокон, Екатеринбург.
 1997 — «Жизнь среди камней». Галерея Спайдермаус, Москва.
 1997 — «Жизнь среди камней», Ижевск.
 1996 — «Похороны Богини». Галерея Спайдермаус, Москва.
 1994 — «В Отсутствии Хроноса». Галерея Спайдермаус, Москва.
 1992 — «Отсутствие Хроноса». Инсталляция. Москва.
 1992 — «Отражение деструкции классики. Архаика и Рим». Игорь Иогансон (скульптура), Игорь Данилов (фотография). Выставочный зал «На Каширке», Москва.
 1991 — Персональная выставка. Кардиоцентр, Москва.
 1966 — Персональная выставка. Дубна.

Книги и публикации (литература, книжность, текст, слово) 
Печатался в журналах «Комментарии», «Кукарт»,«Арион»,  «Комод», «Меценат и мир», «Волга», «Дирижабль», «Новая кожа», «Околоколомна», «Дети Ра», «Топос», а также в изданиях, посвящённых современному искусству 

Прозу пишет с конца 90–х. «Деточка на шаре», «Глазами папы (киносценарии)», «Советы и правила», «Гусеница» и «Сербский» составили пятитомник «Неполное собрание», вышедший коллекционным тиражом (20 именных и 30 нумерованных экземпляров в издательстве журнала «Комментарии»). Книги: «Межсонетье», «Отсутствие Хроноса», «Первопечатная машина» (визуально-литературный проект), двухтомник «Рефрены» , «Четыре венка» (сонеты), более 70  малоформатных книг с иллюстрациями автора (изд. «Мы–ж»). 

Его поэтические выступления и литературные перформансы пользуются огромной популярностью.

Семья 
 Борис Владимирович Иогансон (1893—1973) — дед, русский и советский художник и педагог, один из ведущих представителей направления социалистического реализма в живописи. Народный художник СССР.
 Андрей Борисович Иогансон — отец, русский и советский художник.
 Иогансон, Борис Игоревич — сын, российский историк искусства.

Цитаты 
 «… Мой жанр – самопознание в любых формах, что попадет в руки и в голову: слово, камень, дерево, металл, тряпки… мотивы, возникающие неизвестно откуда в процессе тактильном, визуальном, слуховом, обонятельном. Можно хоть краешком понять кто ты есть; умозрительно это невозможно. Случилось так, что я живу почти во всех гуманитарных аспектах: писал песни, стихи, поэмы, сонеты, владею твердыми материалами и обращаюсь к ним по мере каких-то спонтанно возникающих откровений …» — И. А. Иогансон, 2020

 «… Игорь Иогансон никогда не был так уж привязан к своей профессии скульптора: «Профессии не играют роли в самооткровениях, которыми мы занимаемся. Другого нет ничего». Он работал в разном материале и с разной материей — лепил, возводил и строил, писал (стихи и прозу), нанимался в экспедиции, где осваивал все новые и новые навыки, от геодезиста до золотоискателя …» —  Е. Надеждина, 2022. 

 «… Фигуративные работы Игоря Иогансона собраны в галерее «Спайдермаус» («Spider & Mouse»), созданной совместно с художницей и арт-критиком Мариной Перчихиной (Мыщь) на Ленинградском проспекте. На этой известной в 90-е площадке московского андеграунда старые вещи Иогансона включались в ранее не свойственную им среду, становясь частью перформанса или инсталляции («В Отсутствии Хроноса", 1994). На выставке «Жизнь среди камней» (1997) появились скрижали — сакральные и псевдо-сакральные тексты, как бы впечатанные в камень. Деревянные дощечки с текстом, насаженные как цветы или листья на железные стержни, стали частью перформанса «Подул ветерок» (1997). «Как-то так переплелись в моей творческой биографии, — говорит художник, — монументальная скульптура, моментальное рисование и ментальная поэзия». Были еще и проза, сценарии абсурдистских пьес, киносценарии — всего набралось около 70 наименований малоформатных коллекционных авторских книг …»  —  Е. Надеждина, 2022.

Галерея

Ссылки 
 Художник ощущений, размышлений и идей. Игорь Иогансон на сайте Объединение Московских скульпторов (портал московских скульпторов) 
 Игорь Иогансон на сайте www.artinfo.ru
 Игорь Иогансон — ГЛАЗАМИ ПАПЫ. Сценарий не поставленного фильма

Источники 

Игорь Андреевич
Современные художники России